Неделков — фамилия; имеет женскую форму Неделкова.
 Неделков, Иван (более известен как Николай Шаблин; 1881—1925) — деятель болгарского коммунистического движения, участник Первого и Второго конгрессов Коммунистического Интернационала.
Неделков, Иван Васильевич (род. 1964) — депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики VI и VII созывов.
 Неделков, Никола Кристев (более известен как Коле Неделковски; 1912—1941) — македонский поэт, партизан.

См. также 
 Неделково — село в Болгарии.